Папаїоанну Янніс — грецький композитор.
 Папаїоанну Хараламбос — грецький дзюдоїст.
 Папаїоанну Мільтіадіс — грецький політик.

Грецькі прізвища